Jorge Ruiz puede referirse a:

 Jorge Ruiz Gutiérrez, jugador profesional de pádel español;
 Jorge Ruiz Calvimonte, director de cine boliviano;
 Jorge Ruiz Flores, cantante español;
 Jorge Ruiz Ojeda, futbolista español;
 Jorge Ruiz Dueñas, poeta mexicano;
 Jorge Ruiz Cabestany, ciclista español;
 Jorge Ruiz Linares, pintor colombiano;
 Jorge Ruiz Aguilar, político y médico argentino.